Caatingakardinal (Piranga flava) är en fågel i familjen kardinaler inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Caatingakardinal delas in i fyra underarter:
 P. f. flava – sydöstra Bolivia till Uruguay och centrala Argentina
 P. f. macconnelli – södra Guyana, södra Surinam och angränsande nordligaste Brasilien
 P. f. saira – östra och södra Brasilien
 P.f. rosacea – östra Bolivia

Caatingakardinal, tegelröd kardinal (P. hepatica) och tandkardinal (P. lutea) betraktas ofta som en och samma art. Andra urskiljer tegelröd tangara, men inkluderar tandtangara i denna.

Status 
Arten har ett stort utbredningsområde och internationella naturvårdsunionen IUCN kategoriserar arten som livskraftig. Beståndsutvecklingen är dock oklar.

Noter

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Kardinaler (familj)
Fåglar i neotropiska regionen